

Ciência e tecnologia
 ECHO - satélites artificiais estadunidenses

Informática
 Echo (Unix) - comando UNIX
 Echo, um comando em linguagens de programação utilizado para apresentar um texto na tela do computador

Música
 Echo (álbum) - álbum de 2009 de Leona Lewis

Lugares
60 Echo, asteroide

Estados Unidos da América
 Echo (Minnesota) - cidade no Minnesota, Estados Unidos
 Echo (Oregon) - cidade no Oregon, Estados Unidos

Diversos
 Echo (prêmio) - prêmio alemão
 E - letra designada por "echo" no alfabeto radiotelefônico

Desambiguações de topônimos